Суперлига Србије у рукомету у сезони 2017/2018. је дванаесто такмичење организовано под овим именом од стране Рукометног савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије.

Пропозиције такмичења 
Суперлига Србије састоји се из два ранга такмичења који се одвијају паралелно — Супер рукометне лиге Србије и Супер Б рукометне лиге Србије.
 Супер рукометна лига Србије: 
 Први део такмичења играју сви тимови изузев два учесника регионалне СЕХА лиге. Учествује укупно 12 клубова који се надмећу по двоструком бод систему у 22 кола.
 Четири најбоље пласиране екипе првог дела такмичења пласирају се у Плеј-оф, а резултати које су постигле у међусобним дуелима се бришу. У овој фази такмичења њима се придружују тимови учесници СЕХА лиге, што даје број од 6 клубова који се надмећу по двоструком бод систему у 10 кола. Распоред по завршетку Прве групе одређује Првака Србије, као и учеснике међународних такмичења.
 Две најлошије пласиране екипе првог дела такмичења следеће сезоне играју у одговарајућем огранку Супер Б рукометне лиге Србије.
 Супер Б рукометна лига Србије: 
 Овај ранг је подељен на две територијалне групе — Север-Центар и Исток-Запад. Обе групе броје по 12 клубова који се надмећу по двоструком бод систему у 22 кола, након чега се утврђује коначни пласман. Првопласиране екипе из обе групе следеће сезоне наћи ће место у Супер рукометној лиги Србије. Најлошије пласиране екипе (од једне до три) из обе групе следеће сезоне играју у одговарајућем огранку Прве лиге Србије.

Супер рукометна лига Србије

Клубови у сезони 2017/18. 

Легенда:

Први део такмичења

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Плеј-оф

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

 Пласман у следећу сезону СЕХА лиге

Супер Б рукометна лига Север-Центар

Клубови у сезони 2017/18.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Супер Б рукометна лига Исток-Запад

Клубови у сезони 2017/18.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Спољашње везе 
 Рукометни савез Србије

Суперлига Србије у рукомету
Рукомет у 2017.
Рукомет у 2018.